Feth ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Feth (* 1951), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Stefan Feth (* 1980), deutscher Tischtennisspieler
 Werner Feth (1911–1964), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Fet (Begriffsklärung)